Бруслиноцві́ті (Celastrales) — порядок дводольних рослин, включених у групу фабідів за системою класифікації APG IV. Порядок включає 2 родини, ≈100 родів і ≈1355 видів; поширені в помірних (зачіпаючи субарктичний) і, особливо, тропічних регіонах світу. До автохтонної флори України належать 5 видів: білозір болотяний (Parnassia palustris), бруслина європейська (Euonymus europaeus), бруслина широколиста (Euonymus latifolius), бруслина карликова (Euonymus nanus), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus); ще кілька видів є чужорідними.

Класифікація

Система APG II 
Відповідно до системи класифікації APG II у порядок включені наступні родини:
 
 
 
 [+]

Система APG III 
Відповідно до системи класифікації APG III і APG IV у порядок включені наступні родини:

Філогенез

Примітки

Посилання 
 Бруслиноцвіті на сайті APWeb 

 
Порядки квіткових
Дводольні